«Инде́вор» (, МФА: ; в пер. с англ. — «стремление») — многоразовый транспортный космический корабль НАСА, пятый и последний космический челнок. Решение о создании «Индевора» было принято в 1987 году. Взамен погибшего шаттла «Челленджер», предполагалось достроить до пригодности к космическим полётам экспериментальный шаттл «Энтерпрайз», но из соображений экономии в начале 1987 года было принято решение о сборке нового шаттла. Строительство «Индевора» было начато 1 августа 1987 года, а 7 мая 1991 года «Индевор» был передан в эксплуатацию НАСА.

Корабль был назван по имени одного из судов Джеймса Кука. Его судно использовалось в астрономических наблюдениях, позволивших точно установить расстояние от Земли до Солнца, а также участвовало в экспедициях по исследованию Новой Зеландии.

В НАСА «Индевор» имеет обозначение OV-105 (Orbiter Vehicle — 105).

Первый полёт «Индевор» совершил 7 мая 1992 года. В 1993 году на «Индеворе» была совершена первая экспедиция по обслуживанию космического телескопа «Хаббл». В декабре 1998 года «Индевор» доставил в своём грузовом отсеке на орбиту первый американский модуль Юнити для МКС. Затем была произведена стыковка шаттла, модуля «Юнити», и модуля «Заря», при помощи роботизированной руки шаттла «Канадарм».

Полёты 

С мая 1992 по июнь 2011 года шаттл «Индевор» совершил 25 космических полётов, провёл в космосе более 299 суток, совершил 4671 оборот вокруг Земли и пролетел, в общей сложности 198 млн км.

Завершение программы Спейс шаттл 
Запланированная на 16 мая 2011 года миссия STS-134 шаттла «Индевор» стала предпоследней в программе Спейс шаттл (последней стал полёт шаттла «Атлантис» 8 июля 2011 года). 
Основной целью миссии является доставка и установка на МКС Магнитного альфа-спектрометра (Alpha Magnetic Spectrometer, AMS).

1 июня 2011, в 10.35 мск шаттл в последний раз приземлился на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

По окончании эксплуатации шаттл «Индевор» было решено выставить в Калифорнийском научном центре в Лос-Анджелесе. 14 октября 2012 шаттл доставили в Калифорнийский научный центр в Лос-Анджелесе. Перед этим космический аппарат совершил 19-километровый путь по улицам города на глазах тысяч зрителей, двигаясь со скоростью 3,2 километра в час. Местным властям пришлось срубить около 400 деревьев, чтобы расчистить путь для «Индевора».

Примечания

Ссылки 

 Шаттл (англ.)
 Фотографии челнока на сайте airliners.net
 «Индевор» (англ.)
 Шаттл «Endeavour» доставлен в музей Лос-Анджелеса (рус.)

Космические корабли серии «Спейс шаттл»